diocesi di Linares in Cile (in latino: Dioecesis Linarensis)
diocesi di Linares in Messico (in latino: Dioecesis Linarina) 
(arci)diocesi di Linares (1777-1922) in Messico: denominazione dell'attuale arcidiocesi di Monterrey